Милитино — название населённых пунктов:

Россия 
 Милитино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Милитино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Милитино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Милитино — деревня в Переславском районе Ярославской области.